Двугла́вый орёл может означать:
 Двуглавый орёл — гербовая фигура.
 «Двуглавый орёл» — общество в Киеве начала XXвека, молодёжная черносотенная организация; издавала одноимённое периодическое издание.
 «Двуглавый орёл» () — пьеса Жана Кокто.
 «Двуглавый орёл» () — французский фильм 1948 года.
 «Двуглавый орёл» — стихотворение Василия Курочкина.
 .
 «Двуглавый орёл» — общество развития русского исторического просвещения, Россия.

См. также 
 Герб России, представляющий собой изображение двуглавого орла.
 Герб Черногории
  'Double Eagle' — гибрид corningiana× sumatrana.

Орлиная символика